Sagorskoje () ist ein russischer Ortsname:

 Sagorskoje (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Sagorskoje (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Sommerau, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Sagorskoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1938: Pelleningken, 1938–1946: Strigengrund, Kreis Insterburg, Ostpreußen)